Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Philadelphia 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Chris Evert 6-3, 7-63.

Teste di serie 

 Chris Evert (finale)
 Evonne Goolagong (Campionessa)
 Virginia Wade (semifinali)
 Marita Redondo (secondo turno)

 Rosie Casals (quarti di finale)
 Ol'ga Morozova (quarti di finale)
 Assente
 Kerry Reid (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Philadelphia 1976